I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 2018/2019 – 63. edycja drugiej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce. Po zakończeniu tego sezonu ligi zawodowej PGNiG Superligi nastąpiły bezpośrednie spadki do I Ligi oraz możliwość awansu zespołu z I Ligi, pod warunkiem spełniania wymogów licencyjnych i uczestnictwie w PGNiG Superlidze nie więcej niż 16 drużyn.

Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z meczami barażowymi, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach wzięły udział drużyny 35 klubów sportowych, podzielone na trzy (Grupę A, Grupę B i Grupę C), podobnie jak w latach poprzednich według klucza geograficznego.

Kolegium Ligi ZPRP dokonało reorganizacji rozgrywek zwiększając liczbę drużyn z 32 do 36 oraz reformując zasady spadku i awansu z/do I Ligi.

W związku z rezygnacją z udziału w rozgrywkach przez zespół  na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek - Kolegium Ligi nie uzupełniło grupy do 12 drużyn i w poszczególnych kolejkach jeden z zespołów będzie miał wolny los.

Po zakończeniu rozgrywek grupowych zwycięzcy poszczególnych grup spotkali się w turnieju kwalifikacyjnym do PGNiG Superligi. Zwycięzca turnieju uzyskał prawo bezpośredniego awansu, zaś drugi zespół rozegrał becz barażowy z zespołem, który zajął 13 miejsce w PGNiG Superlidze.

Grupa A

Drużyny

Tabela

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

W przypadku identycznej liczby zdobytych bramek wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył je w mniejszej liczbie meczów.
Źródło: Klasyfikacja strzelców gr.A

Klasyfikacja końcowa

Grupa B

Drużyny

Tabela

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

W przypadku identycznej liczby zdobytych bramek wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył je w mniejszej liczbie meczów.
Źródło: Klasyfikacja strzelców gr.B

Klasyfikacja końcowa

Grupa C

Drużyny

Tabela

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja strzelców 

W przypadku identycznej liczby zdobytych bramek wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który zdobył je w mniejszej liczbie meczów.
Źródło: Klasyfikacja strzelców gr.B

Klasyfikacja końcowa

Turniej kwalifikacyjny i baraż o Superligę

Turniej kwalifikacyjny

Uczestnicy 

Z uwagi na wycofanie się zespołu  z walki o Superligę, został rozegrany dwumecz między pozostałymi zwycięzcami grup. Wygrany w dwumeczu zapewnił sobie możliwość awansu do Superligi, zaś pokonany zagrał dwumecz barażowy o awans do Superligi.

Wyniki

Baraż o Superligę

Linki zewnętrzne 
 I liga na stronie ZPRP
 Archiwum rozgrywek piłki ręcznej w Polsce

Przypisy

Bibliografia 
 Regulamin rozgrywek I Ligi w piłce ręcznej w sezonie 2018/2019

I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2018 w piłce ręcznej
2019 w piłce ręcznej
2018 w polskim sporcie
2019 w polskim sporcie